Karasi, szeldzsuk emirátus a 14. században
 Karasi, horvát falu